

Biografia

Calciatore
Durante la sua carriera da centrocampista ha giocato in patria (Dinamo Zagabria, Sarajevo e Rijeka), finendo la carriera in Svizzera.

Allenatore
Da allenatore ha guidato squadre in Svizzera, Jugoslavia, Francia, Grecia, Croazia, Slovenia, Cina, Iran e Bosnia-Erzegovina, ricoprendo gli incarichi di CT di nazionali quali Svizzera, Croazia, Iran e Bosnia-Erzegovina. Alle redini della Croazia ha raggiunto i quarti di finale ad Euro 1996 e il terzo posto al .

Con le squadre di club si è distinto per la sua presenza sulla panchina della Dinamo Zagabria, con cui ha vinto un campionato jugoslavo (1982), una Coppa di Jugoslavia (1983), due campionati croati (1993 e 2003), una Coppa di Croazia (1994) e una Supercoppa di Croazia (2002).

Comincia la carriera da tecnico nel 1963, allenando varie squadre di club come il Sion, il Losanna, e la Svizzera nel 1976. Nel 1979 comincia ad allenare in patria il Rijeka e la  (1980-1983) e, dopo un ritorno in Svizzera, torna in Jugoslavia allenando il FK Priština (1985), dove ottiene un'insperata salvezza, e la Dinamo Zagabria (1986-1988). Dopo quattro anni trascorsi in Francia ad allenare il Nantes (1988-1992) e dopo un ritorno alla Dinamo Zagabria (1992-1994), Blažević viene nominato CT della Croazia.

Con lui in panchina la Nazionale croata ottiene buoni risultati in campo internazionale; si qualifica agli Europei 1996 per la prima volta, arrivando ai quarti di finale, dove venne sconfitta per 2-1 dalla Germania, e partecipa al Mondiali 1998, ottenendo il terzo posto finale. Dopo la mancata qualificazione ad Euro 2000 Blažević si dimise dall'incarico e, dopo aver anche allenato la Iran nel 2001, dal 2006 al 2008 è stato l'allenatore della NK Zagabria e, dal 2008, ha allenato la . Dopo aver sfiorato la qualificazione al Mondiale, persa solo dopo lo spareggio col Portogallo, si è dimesso dall'incarico.

Decesso 
È morto a Zagabria nel 2023, per un cancro alla prostata.

Statistiche

Club 
In grassetto le competizioni vinte. Dati parziali, aggiornati al 5 gennaio 2015.

Palmarès 

Vevey: 1969-1970

Sion: 1973-1974

Dinamo Zagabria: 1981-1982

Dinamo Zagabria: 1982-1983

Grasshopers: 1983-1984

Croazia Zagabria: 1992-1993
Dinamo Zagabria: 2002-2003

Croazia Zagabria: 1993-1994

Dinamo Zagabria: 2002
Hajduk Spalato: 2005

Sloboda Tuzla: 2013-2014

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Allenatori di calcio jugoslavi